Abierto Monterrey Afirme 2015 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA International Series w sezonie 2015 z cyklu Monterrey Open rozgrywany w dniach 2–8 marca 2015 roku w Monterrey na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 500 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Meksyku